Hertzog je lahko:
 James Barry Munnik Hertzog, general
 Lawrence Hertzog, pisatelj

Glej tudi 
 Herzog